Riesenburg ist der Name folgender Orte:

 Prabuty, eine Stadt in Polen, Woiwodschaft Pommern (ehemals Riesenburg im Landkreis Rosenberg, Danzig-Westpreußen)
 Oleszno, ein Ortsteil in Polen, Woiwodschaft Großpolen (ehemals Riesenburg im Landkreis Altburgund, Wartheland); siehe Gołańcz
 Rýzmburk, ein Ortsteil in Tschechien, Region Královéhradecký kraj (ehemals Riesenburg im Landkreis Nachod, Sudetenland); siehe Žernov u České Skalice

Riesenburg bezeichnet:
 eine keltische Ringwallanlage im Taunus, siehe Ringwallanlage Riesenburg
 ein Oppidum im Böhmerwald, siehe Obří hrad
 eine Burgruine im böhmischen Erzgebirge, siehe Burg Rýzmburk
 eine Burgruine in Ostböhmen, siehe Burg Rýzmburk (Ostböhmen)
 ein nordböhmisches Adelsgeschlecht, siehe Riesenburg (Adelsgeschlecht)
 ein ostböhmisches Adelsgeschlecht, siehe Raschin von Riesenburg
 eine Einsturzhöhle bei Doos in der Fränkischen Schweiz, siehe Riesenburg (Höhle)

Riesenburg ist der Name folgender Personen:

Siehe auch:
 Riesenberg